Attack Attack puede referirse a:

Música 
 Attack Attack! (2005-2013), banda (de electronicore, metalcore) estadounidense.
 Attack Attack! (2010), álbum de Attack Attack!
 Attack! Attack! (2006-act.), banda (de rock alternativo) británica.
 Attack Attack! (2008), álbum de Attack! Attack!